65-й выпуск  Четырёх дней Дюнкерка — шоссейной многодневной велогонки по дорогам французского региона О-де-Франс. Гонка прошла с 14 по 19 мая 2019 года в рамках Европейского тура UCI 2019. Победу одержал нидерландский велогонщик Мике Тёниссен из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 18 команд: 4 команды категории UCI WorldTeam, 12 проконтинентальных и 2 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 126 гонщиков. До финиша доехали 86 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 6 этапов общей протяженностью 1055,7 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Четыре дня Дюнкерка 2019 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2019 году
Май 2019 года